Офиакодонтиды  — семейство примитивных хищных синапсид. Одни из древнейших синапсид: фрагментарные остатки известны уже с середины каменноугольного периода. Отличаются длинным, у многих — относительно высоким черепом, у поздних форм череп очень крупный относительно размеров тела. Зубы многочисленные, некрупные, «клыки» выражены слабо. Отогнутой пластинки угловой кости нет. Плечевой пояс массивный, кости запястья и плюсны слабо окостеневшие, у поздних представителей когти могли отсутствовать. Некоторые виды, вероятно, были рыбоядными водными хищниками, более примитивные представители могли охотиться на суше на крупных насекомых и мелких позвоночных.

Представители 
 Archaeothyris — один из древнейших синапсид, происходящий из верхнекаменноугольных отложений Флоренса в Новой Шотландии. Мелкое животное, не более 0,5 метра длиной. Череп относительно низкий, по сравнению с другими современными ему амниотами — массивный. Заметны «клыки» верхней челюсти, остальные зубы многочисленные, примерно одного размера. Внешне напоминал крупную ящерицу, мог охотиться на мелких позвоночных. Описан Р. Рейсом в 1972 году.
 Офиакодон (Ophiacodon) — самый известный, самый крупный и поздний представитель группы. Происходит из верхнекаменноугольных — нижнепермских отложений Северной Америки и Англии. Наиболее крупные виды достигали почти 3,5 метров в длину. Описан О. Ч. Маршем в 1878 году.
 Sterorhachis — европейский офиакодонтид, описанный А. Годри в 1880 году из верхнего карбона (стефаний) Франции. Известен неполный скелет и фрагменты черепа. Длина черепа около 20 см.
 Clepsydrops — малоизвестный некрупный (1—1,3 метра длиной) офиакодонтид из верхнего карбона — нижней перми Северной Америки. В старой литературе к этому роду часто относили мелкие виды диметродонов (в частности, Dimetrodon natalis). Настоящий Clepsydrops описан по разрозненным остаткам, примерно 3 вида, типовой — C. collettii. Род известен также под названием Archaeobelus.

 Baldwinonus из нижнепермских формаций Або/Катлер и Данкард и Stereophallodon из формации Уичита — некрупные североамериканские офиакодонтиды, описанные по обломкам челюстей.
 Малоизвестные среднекаменноугольные и верхнекаменноугольные синапсиды Limnostygis и Protoclepsydrops могут также принадлежать к офиакодонтидам. Protoclepsydrops известен по отдельным позвонкам из среднего карбона Джоггинса в Новой Шотландии. Limnostygis часто считается родичем лимносцелиса, но последние исследования показали его принадлежность к синапсидам. Он происходит из верхнего карбона (среднего пенсильвания) Флоренса.
 Varanosaurus из нижней перми Техаса может принадлежать к офиакодонтидам, но иногда его относят к варанопсеидам. Это некрупное (около метра длиной) животное с необычайно длинным низким черепом.

Офиакодонтиды вымерли ещё до окончания раннепермской эпохи. По-видимому, их расцвет пришёлся на каменноугольную эпоху, но палеонтологическая летопись этого этапа их развития слабо документирована.

Классификация 

Benson, 2012

Spindler et al., 2018

 и  (1940) объединяли офиакодонтид и эотирид в парафилетический подотряд Ophiacodontia. В настоящее время такая классификация признана устаревшей.

М. Ф. Ивахненко отрицает принадлежность казеид, эотирид, офиакодонтов и варанопсеид к синапсидной ветви амниот. Для этих животных предложен подкласс Ophiacomorpha. Это связано с особенностями строения височной области этих групп, отличной от таковой настоящих синапсид — тероморфов. Офиакоморфы могут быть близки к завропсидам.

Примечания

Литература 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных, т. 2 — М., «Мир», 1993. — С. 176—180.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 390.300 Synapsida: Ophiacodontidae & Edaphosauridae
 https://web.archive.org/web/20120922095355/http://macroevolution.narod.ru/28ivakhnenko.pdf
 http://www.erin.utoronto.ca/~w3bio356/lectures/permo_carb_synapsid.html 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Pelycosaurs.htm 

Семейства синапсид
Фауна каменноугольного периода
Синапсиды пермского периода